NGC 3241 (другие обозначения — ESO 436-16, MCG -5-25-2, IRAS10220-3213, PGC 30498) — галактика в созвездии Насос.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В галактике была обнаружена сверхновая SN 2008ef.

Примечания 

 

3241
Насос (созвездие)